Шиманщино  — топоним:

Беларусь 
 Шиманщино — деревня, Заутьевский сельсовет, Миорский район, Витебская область
 Шиманщино — хутор, Язненский сельсовет, Миорский район, Витебская область